Sakalauskas  ist ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom litauischen Wort sakalas (dt. Falken).

Weibliche Formen 
 Sakalauskaitė (ledig)
 Sakalauskienė (verheiratet)

Personen 
 Benjaminas Sakalauskas (* 1955), litauischer Generalforstmeister und Bürgermeister von Zarasai
 Rimantas Sakalauskas (* 1951), litauischer Bildhauer
 Romualdas Sakalauskas (1928–2015), litauischer Bauingenieur und Bauminister
 Šarūnas Sakalauskas (* 1960), litauischer Basketballtrainer
 Vaidas Sakalauskas (* 1971), litauischer Schachspieler und Trainer
 Vytautas Sakalauskas (1933–2001), sowjetlitauischer Politiker

Familienname
Litauischer Personenname